Lehigh kan syfta på:

 Lehigh, Iowa
 Lehigh, Kansas
 Lehigh, Oklahoma

Se även 
 Lehigh County
 Lehigh University